Het Fort (Terneuzen): een buurtschap in de gemeente Terneuzen
Winkelcentrum Het Fort: een winkelcentrum in Apeldoorn
Slotje van Babyloniënbroek, een kasteeltje, bijgenaamd Het Fort